Hermannobates är ett släkte av kvalster. Hermannobates ingår i familjen Hermanniellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hermannobates